L'Ordre de la Neuf gemmes (en  ; RTGS : Khrueang Ratcha-itsariyaphon An Pen Borannamongkhon Noppharat Ratchawaraphon) est une décoration royale de Thaïlande.

Elle a été fondée en 1856 par le roi de Siam Rama IV, accordé à la redevance Et les hauts fonctionnaires du gouvernement qui sont bouddhistes.

Insignes

Références 

Distinction fondée en 1857
Ordre de chevalerie
Ordre honorifique de Thaïlande